Nkansah ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Nkansah (* 1994), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steffen Nkansah (* 1996), deutscher Fußballspieler